Kromsdorf steht für:

 Kromsdorf, ein Ortsteil der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Kromsdorf (Adelsgeschlecht), obersächsisch-thüringisches Adelsgeschlecht

Kromsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Christian von Kromsdorf (1626–1684), kursächsischer Amtshauptmann und Rittergutsbesitzer 
 Oswald von Kromsdorf († 1553), kursächsischer Amtshauptmann in Weißensee und Eckartsberga